Olivia Harris (1948-2009), anthropologue britannique,
Olivia Harris, photojournaliste britannique,
, productrice américano-mexicaine,
, chercheuse.